Пушкарская — многозначный термин:

Населённые пункты в России 
 Пушкарская — слобода в Венёвском районе Тульской области.
 Пушкарская — слобода в Щёкинском районе Тульской области.

Фамилия 
 Пушкарская, Нина Ивановна (1926-1975) — Герой Социалистического Труда, машинист электровоза.

См. также 
 Пушкарская улица